Serie A är den högsta serien i flera sporter i Italien. Bland annat:
Serie A i fotboll för damer,
Serie A i fotboll för herrar,
Serie A i basket,
Serie A i ishockey för herrar,
Serie A1 i volleyboll (damer)
SuperLega (för herrar) kallades tidigare Serie A1

Se även
 Serie A1 
 Serie A2

A